

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Tarnówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice
 Tarnówek – osada w  woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica
 Tarnówek – przysiółek wsi Kuźnica Głogowska w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Tarnówek – wieś w woj. mazowieckim, w  pow. lipskim, w gminie Sienno
 Tarnówek – przysiółek wsi Kębłów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa

Zobacz też 
 Tarnów
 Tarnowo